Сезон 2013/14 — 6-й сезон хоккейного клуба «Амур» Хабаровск в Континентальной хоккейной лиге и 16-й сезон, который клуб проводит в элите российского хоккея.

История межсезонья 
5 апреля 2013 года стало известно, что с защитником ХК «Амур» Владимиром Логиновым был заключён новый контракт сроком на 2 года.

15 апреля 2013 года клуб подписал новый контракт с нападающим Тимофеем Шишкановым сроком на 1 год.

В межсезонье-2013, руководство клуба и тренерский штаб провели достаточно неплохую точечную селекцию, предпочтя сохранить имеющихся на контрактах игроков и усилить команду в основном за счёт новых легионеров. Главным тренером был вновь назначен российский специалист Евгений Попихин, контракт был заключён сроком на один сезон. ХК «Амур» подписал контракты с такими игроками, как: финский вратарь Мика Ярвинен, обладатель Кубка Гагарина в составе ХК «Динамо» Москва Якуб Петружалек, который ранее уже был игроком «Амура». Также команду усилили защитник Денис Ежов, также ранее выступавший за «Амур», словенский нападающий, обладатель Кубка Колдера 2013 Ян Муршак, американский атакующий защитник Брайан Сальсидо, центральный нападающий Артём Крюков, защитник Артём Седунов, центральный нападающий Артём Дубинин и американский защитник Дилан Риз, ранее выступавший за команды НХЛ Нью-Йорк Айлендерс и Питтсбург Пингвинз. 10 июля был подписан однолетний контракт с защитником нижегородского «Торпедо» Дмитрием Быковым. Помощником главного тренера был назначен Александр Смирнов.

17 июня 2013 года состоялся первый в истории КХЛ драфт расширения, на котором новообразованная команда из Владивостока «Адмирал» имела право выбрать одного из пяти хоккеистов с каждого клуба, списки которых ранее выдвигал каждый клуб, кроме ярославского Локомотива и всех иностранных клубов. ХК «Адмирал» у «Амура» выбрал защитника Антона Полещука.

Межсезонье-2013 было также отмечено приездом в Хабаровск на время предсезонной подготовки двух североамериканских специалистов — Сперо Мантзавракоса, канадский специалист по физподготовке и американский специалист Трой Стивенс, специализирующийся на технике катания. Позже Сперо Матзавракос подписал контракт с ХК «Амур» сроком на один год, в клубе он станет тренером по физподготовке.

Переходы. Межсезонье 2013

Пришли

Ушли

Предсезонные игры

Кубок Президента Республики Казахстан 

Победителем турнира стал Барыс (Астана). Второе место заняла Югра (Ханты-Мансийск). Третье место занял Амур (Хабаровск). Четвёртое место у Витязя (Подольск).

Турнир памяти Руслана Салея  

Победителем турнира стал Амур (Хабаровск). Второе место занял Спартак (Москва). Третье место заняло Динамо (Минск). Четвёртое место у Немана (Гродно).

Товарищеские игры со сборной Японии 
 26.08.2013  Амур 5:1 Япония .
 28.08.2013  Амур 5:0 Япония .

Итог: Амур в межсезонье провел 9 игр. 7 раз одержал победу, 6 — в основное время, 1 — по буллитам. 2 раза уступил в основное время.

Состав к началу сезона

Сезон 
Осенью 2013 года, уже буквально перед стартом чемпионата, у команды начались проблемы. Главный спонсор клуба, компания «Спецстрой России», прекратила финансирование. Позже с поста директора клуба ушел Юрий Хризман. Игроки месяцами не получали жалование, из-за этого клуб стал занимать деньги у КХЛ. Ходило множество слухов о появлении новых спонсоров, но они не были подтверждены. Кризис сказывался и на игре. К Новому году команда имела в своем активе лишь 38 очков и занимала предпоследнее место в Восточной конференции. Для преодоления кризиса начались «чистки» в клубе.

 25.12.2013 был расторгнут контракт с защитником Браяном Сальсидо.
 29.12.2013 стало известно о переходе чешского форварда Якуба Петружалека в Ак Барс, в обмен на денежную компенсацию.
 30.12.2013 стало известно о переходе словенского форварда Яна Муршака в ЦСКА, в обмен на денежную компенсацию.
 1.01.2014 команду покинул Петр Еремин.

Тем самым команду покинули несколько игроков, при том, что пятеро хоккеистов команды находились в лазарете. В команду были вызваны несколько игроков из «Амурских Тигров»: Роман Копиенко, Виталий Тесленко, Сергей Абрамов, Кирилл Вороной. Также были подписаны контракты с новыми игроками.

 4.01.2014 был подписан контракт с Ильей Крикуновым.
 5.01.2014 был подписан контракт со Станиславом Кацубой.

Однако проблемы клуба решены не были. Клуб не смог найти нового спонсора до конца сезона, и он финансировался из бюджета края. Команда в итоге набрала 45 очков и заняла последнее место в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2013/2014. Однако в клубе была введена новая дольжность — первый вице-президент, которую занял Александр Павлинов. Команда не попала в плей-офф и выступала в «Кубке Надежды».

Переходы. Сезон 2013/2014

Пришли

Ушли

Кубок Надежды 
В «Кубке Надежды» Амур провел две игры с Ханты-Мансийской Югрой. В Хабаровске Амур уступил со счетом 2:4, на выезде игра закончилась со счетом 1:1. Тем самым команда не смогла пройти квалификацию и закончила своё выступление в сезоне. 31 марта 2014 года в отставку были отправлены тренера команды: Евгений Попихин и Александр Смирнов.

Состав в конце чемпионата

Международный турнир 
С 13 по 15 апреля в Платинум Арене прошел международный хоккейный турнир, в котором приняли участия команды «Амур» и «Адмирал», а также сборные Японии и Украины. Турнир проходил по схеме «полуфинал — финал». Амур к турниру готовил Александр Блинов. 12 апреля главным тренером на следующий сезон назначен российский специалист Юрий Леонов.

Полуфиналы 
 13.04.2014  Адмирал 2:4 Украина 
 13.04.2014  Амур 3:0 Япония

Матч за 3-е место и финал 
 15.04.2014  Адмирал 4:0 Япония 
 15.04.2014  Амур 4:1 Украины 
Победителем турнира стал «Амур»

Примечания 

Клубы КХЛ в сезоне 2013/2014